Monamour es una película erótica dirigida por Tinto Brass.

Argumento 

Darío (Max Parodi) es un escritor de novelas eróticas. Marta (Anna Jimskaia) acompaña a su marido a unas reuniones sobre el tema en Milán. Llevan seis meses casados y Marta ya empieza a acusar la monotonía. Mientras su marido va a esas reuniones aburridas ella encontrará su gran amante, Leon (Riccardo Marino), que le ayudará a hacer realidad sus pensamientos más morbosos...

Películas de la Comedia erótica italiana
Películas con temática LGBT de 2006 
Películas eróticas